Le Tigre d'or ou le Prix du Tigre (titre officiel en anglais : Tiger Award, nom complet : Hivos Tiger Awards, anciennement VPRO Tiger Awards) est la principale récompense du Festival international du film de Rotterdam, attribuée depuis 1995 aux trois meilleurs films de long-métrage.

En 2014, le prix du Tigre d'or consiste en un montant de  accordé à chacun des trois cinéastes choisis.

Palmarès

Voir aussi

Articles connexes 
 Festival international du film de Rotterdam
 Liste de récompenses de cinéma

Liens externes 
  Le Tigre d'or sur le site du Festival de Rotterdam
  Site officiel du Festival de Rotterdam

Récompense de cinéma aux Pays-Bas
Distinction fondée en 1995